Il singolare del torneo di tennis Göteborg Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeremy Bates che ha battuto in finale Alex Rădulescu 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Jeremy Bates (Campione)
 Chris Wilkinson (semifinali)
 Lars Jonsson (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

 Gilad Bloom (secondo turno)
 Jan Apell (primo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Paolo Canè (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Göteborg Challenger 1993